Picún Leufú (Neuquén), een plaats in de Argentijnse provincie Neuquén
Picún Leufú (departement), een departement van de Argentijnse provincie Neuquén